

Biografia 
Era la figlia ultimogenita di Guido II Gonzaga, del ramo cadetto dei Gonzaga di Novellara e Bagnolo.

Nel 1388 andò in sposa a Francesco III Ordelaffi, detto "Cecco", signore di Forlì. Dopo l'assassinio del marito fu segregata in carcere e quindi esiliata da Forlì. Si risposò con Benedetto Strozzi, del ramo degli Strozzi di Mantova.

Morì a Padova nel 1438, lasciando eredi i monaci benedettini.

Discendenza 
Francesco e Caterina ebbero tre figli:
 Taddea (1393-?)
 Antonio (?-1448), signore di Forlì
 Lucrezia (1389-1404), sposò Galeazzo Malatesta
Sposò in seconde nozze Benedetto Orsini.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
  .

Voci correlate 
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo

Collegamenti esterni 

Caterina
Gonzaga
Gonzaga